Die 1. Lig  1982/83 war die 25. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 28. August 1982 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen Mersin İdman Yurdu, welches 1:0 ausging und endete am 19. Juni 1983. Vom 9. Januar 1983 bis 20. Februar 1983 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Am 12. Juni 1983, dem 33. Spieltag, sicherte sich Fenerbahçe Istanbul durch ein 2:1-Auswärtssieg gegen Bursaspor einen Spieltag vor Saisonende vorzeitig die 10. Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Die Liga wurde in dieser Saison um eine weitere Mannschaft auf nun 18 Teilnehmer aufgestockt.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1982/83 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 14 Vereine die vier Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Dadurch ist die Teilnehmeranzahl von 17 auf 18 Teilnehmer angestiegen. Die Aufsteiger waren die vier Zweitligameister Sarıyer GK, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu und Samsunspor. Während der Aufstieg für Antalyaspor und für den Istanbuler Verein Sarıyer GK die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte bedeutete, kehrte Samsunspor mit dem Aufstieg nach vier Jahren in die 1. Lig zurück. Mersin İdman Yurdu erreichte durch die Zweitligameisterschaft den direkten Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 
Selçuk Yula von Fenerbahçe Istanbul wurde mit 19 Toren Torschützenkönig der Saison 1982/83. Yula wurde damit zum zweiten Mal in seiner Karriere Torschützenkönig.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 1982/83 auf mackolik.com türkisch
 1982/83 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1982/83
Fußballsaison 1982/83